

Sigle 
 High Definition Audio – audio digitale di qualità superiore sviluppato da Intel
 Human Digital Assistant

Codici 
 HDA – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Hidden Falls (Stati Uniti)
 HDA – codice vettore ICAO di Dragonair